Flair ist die Bezeichnung für:
 das Flair (von frz.: „Gespür, Witterung“), ein Synonym für Atmosphäre, Stimmung, Ausstrahlung
 Flair (Magazin), internationales Mode- und Lifestylemagazin
 eine Erdbeersorte mit sehr frühem Saisonbeginn, siehe Gartenerdbeer-Sorten
 Flair Airlines, eine kanadische Fluggesellschaft

Flair ist der Familienname folgender Personen:
 Charlotte Flair (* 1986), US-amerikanische Wrestlerin
 David Flair (* 1979), US-amerikanischer Wrestler
 Ric Flair (* 1949), US-amerikanischer Wrestler

FLAIR ist die Abkürzung für:
 fluid attenuated inversion recovery, einer MRT-Sequenz zur Differenzierung zwischen freier und gewebsgebundener Flüssigkeit

Siehe auch:
 Flare

Abkürzung